nslookup é uma ferramenta comum ao Windows e ao Linux e utilizada para se obter informações sobre registros de DNS de um determinado domínio, host ou ip.

Ele pode trabalhar de duas formas: modo interativo ou não interativo

Modo interativo - o comando interage com vários servidores de domínios e com várias máquinas. O comando executa neste modo quando o primeiro argumento é o endereço ou o nome de um servidor de domínio do qual serão mostradas as informações.

Modo não interativo - o comando interage apenas com uma máquina específico. O comando entra nesse modo quando nenhum argumento de configuração é fornecido, ou quando o primeiro argumento é um sinal de menos (-) e o segundo argumento é o nome de uma máquina ou de um servidor de domínios.

Um conjunto de argumentos podem ser especificados no arquivo .nslookup, no diretório "home" do usuário.

Exemplo de nslookup para o domínio WIKIPEDIA.ORG

 >nslookup wikipedia.org
 Server:  UnKnown
 Address:  192.168.0.100
 
 Non-authoritative answer:
 Name =   wikipedia.org
 Address:  66.230.200.100

Em uma busca nslookup padrão, o servidor DNS do provedor de acesso é consultado, e retorna as informações sobre o domínio ou host pesquisado.

A informação "Non-authoritative answer" (Não é resposta de autorização) significa que o servidor DNS do provedor de acesso não responde por este domínio, em outras palavras, isto significa que uma consulta externa foi realizada, aos servidores DNS do domínio WIKIPEDIA.ORG.

Exemplo de nslookup para o mesmo domínio WIKIPEDIA.ORG, agora realizando a consulta diretamente ao servidor DNS deste domínio, NS1.WIKIMEDIA.ORG:

 >nslookup wikipedia.org NS1.WIKIMEDIA.ORG
 Server:		NS1.WIKIMEDIA.ORG
 Address:	208.80.153.231#53
  
 Name:	wikipedia.org
 Address: 208.80.154.224

Note que a informação "Não é resposta de autorização" não aparece mais. Isto ocorre, pois agora, ao invés do servidor DNS do provedor de acesso local, foi consultado o servidor DNS que possui os registros do domínio WIKIPEDIA.ORG.

Ver também

IP
host
DNS
DNSSEC
WHOIS
Traceroute
dig

Programas de computador
Administração do Windows